

Australia 
 Hrabstwo Clarke – hrabstwo w stanie Nowa Południowa Walia

Stany Zjednoczone 
 Hrabstwo Clarke – hrabstwo w stanie Alabama
 Hrabstwo Clarke – hrabstwo w stanie Georgia
 Hrabstwo Clarke – hrabstwo w stanie Iowa
 Hrabstwo Clarke – hrabstwo w stanie Missisipi
 Hrabstwo Clarke – hrabstwo w stanie Wirginia